Cerro de la Cruz bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Cerro de la Cruz (Harding County, New Mexico)	
 Cerro de la Cruz (San Miguel County, New Mexico)	
 Cerro de la Cruz (Santa Fe County, New Mexico)	
 Cerro de la Cruz (Taos County, New Mexico)	
 Cerro de la Cruz (Texas)